Трихлорид-цианид кремния — неорганическое соединение,
хлор- и цианпроизводное моносилана с формулой SiClCN,
бесцветная жидкость.

Получение 
 Пропускание паров гексахлорида дикремния над цианидом ртути:

Физические свойства 
Трихлорид-цианид кремния образует бесцветную жидкость.

Литература 
 

кремния
кремния
Галогенсиланы